Сокальский:

 Сокальский, Арон Ефимович (1915 — 1941) — советский футболист.
 Сокальский, Владимир Иванович (1863—1919) — композитор, музыкальный критик, судья в Вологде.
 Сокальский, Иван Петрович (1830—1896) — писатель.
 Сокальский, Николай Петрович (1831—1871) — российский публицист; редактор газеты «Одесский вестник».
 Сокальский, Пётр Петрович (1830—1887) — литератор, композитор и исследователь русской народной песни.

Другое 
 Сокальский район — административная единица Львовской области Украины